John McNally (bokser), olympisch bokser uit Ierland (1932-2022)
 John McNally (muzikant), zanger en gitarist bij de Engelse muziekgroep The Searchers (1941)
 John McNally (politicus), politicus uit Schotland (1951)
 John McNally (schutter), olympisch schietsporter uit de Verenigde Staten (1956)
 John McNally (tennisser), tennisspeler uit de Verenigde Staten (1998)